Гран-при Австрии 1981 года — одиннадцатый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1981 года. Прошёл на трассе Остеррайхринг в Австрии. Соревнования состоялись 16 августа 1981 года.

Гонка 
В гонке приняли участие 24 гонщика из 28 заявившихся. Со старта лидерство захватил Жиль Вильнёв, но смог продержаться только один круг и сошёл на 11-м. Ален Прост пролидировал в гонке со 2 по 26 круг, на котором сошёл из-за поломки подвески. С 27 круга в лидеры вышел Рене Арну, но на 39 круге его обогнал Жак Лаффит и победил в гонке.

|}

 Поул: Рене Арну — 1:32,018
 Лучший круг: Жак Лаффит — 1:37,620

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Австрии